Cherish:
 Cherish (группа) — американский R&B- и хип-хоп-квартет сестёр Кинг, выступает с 2003 года.
 Cherish (песня The Association) — песня американской группы The Association.
 Cherish (песня Kool & the Gang) — песня американской соул-группы Kool & the Gang.
 Cherish (песня Мадонны) — песня Мадонны из её четвёртого альбома Like a Prayer, 1989 год.